Die 31. Rallye Deutschland war der neunte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2013. Die Rallye bestand aus 15 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 22. und dem 25. August gefahren. Zum ersten Mal in der Geschichte der Rallye Deutschland fand die Fahrerpräsentation nicht am Basis-Ort der Rallye statt in Trier bei der Porta Nigra, sondern vor dem Kölner Dom.

Berichte

Shakedown (Mittwoch, 21. August) 
Jari-Matti Latvala gewann den Auftakt zur Rallye Deutschland auf dem 4,55 Kilometer kurzen Kurs vor Dani Sordo und Thierry Neuville. Ein Event, der vor allem für die Zuschauer stattfand und noch wenig aussagekräftig war.

1. Tag (Donnerstag, 22. August) 
Sébastien Ogier ging nach den ersten Wertungsprüfungen in Führung vor Neuville. Jewgeni Nowikow rutsche schon nach nur fünf Kilometern von der Straße in den Graben, wo er nicht mehr herauskam. Latvala überholte Neuville und schob sich zur Doppelführung für Volkswagen auf den zweiten Rang. So ging es auch in den zweiten Tag.

2. Tag (Freitag, 23. August) 
In der dritten Wertungsprüfung beschädigte sich Ogier die Vorderradaufhängung und musste eine WP darauf den Polo R WRC abstellen. Er startete erst am Samstag wieder unter dem Regel-2-Reglement. Latvala ging in Führung und Neuville erhöhte den Druck auf ihn. Nach acht Wertungsprüfungen führte Latvala mit 7,3 Sekunden Vorsprung auf Neuville und Sordo mit 26,3 Sekunden Rückstand.

3. Tag (Samstag, 24. August) 
Am Samstagmorgen konnte Latvala die Führung vor Neuville behaupten. Ogier meldete sich mit Bestzeit auf der WP Arena Panzerplatte zurück. Sordo setzte in der zehnten Wertungsprüfung die Bestmarke und blieb weiterhin Gesamtdritter. Am Nachmittag begann es zu regnen, Latvala rutscht von der Straße und Neuville ging in Führung. Sordo lag zu diesem Zeitpunkt nur noch 1,1 Sekunden hinter Neuville. Auf regennasser Straße ging Sordo (Citroën DS3 WRC) erstmals in Führung mit Achtzehntelssekunden Unterschied auf Neuville (Ford Fiesta RS WRC). Daraufhin gab es bei der Rallye Deutschland der historischen Fahrzeugen einen tödlichen Unfall. Die letzte Wertungsprüfung wurde abgesagt und die Rallye wurde am Sonntag wieder aufgenommen.

4. Tag (Sonntag, 25. August) 
Nach der Wertungsprüfung 15 war Neuville nur drei Sekunden hinter Sordo, der nach über 100 Rallyes seinen ersten Sieg feiern konnte. Hirvonen sicherte den dritten Rang ab und griff nicht mehr an. In der abschließenden Power-Stage gewann Ogier drei WM-Bonus-Punkte, Sordo wurde zweiter und holte zwei zusätzliche WM-Punkte, Latvala wurde dritter. Ogier schaffte es nicht mehr in die ersten Zehn der Gesamtwertung. Latvala wurde Siebter bei der Heimrallye von Volkswagen.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC2, WRC3 oder WRC-Junior gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

 Offizielle Seite Rallye Deutschland: https://www.adac-motorsport.de/adac-rallye-deutschland

Einzelnachweise 

Deutschland
2013
Sportveranstaltung in Trier